Universo Inverso é o segundo CD da carreira-solo de Kiko Loureiro, guitarrista do Angra. Universo Inverso é o seu segundo disco instrumental. Gravado em apenas três dias, Universo Inverso tem seis composições de Kiko e quatro do pianista Yaniel Matos, o disco mistura ritmos brasileiros, latinos, jazz e rock.

Faixas

Créditos
 Kiko Loureiro – Guitarra
 Cuca Teixeira – bateria
 Carlinhos Noronha - Baixo
 Yaniel Matos - Piano

Álbuns de Kiko Loureiro
Álbuns de 2006